Тверская ТЭЦ — предприятия электроэнергетики, расположенные в городе Тверь:

 Тверская ТЭЦ-1
 Тверская ТЭЦ-3
 Тверская ТЭЦ-4